La  du Tour d'Espagne 1998 a eu lieu le  autour de Palma de Majorque. Elle a été remportée par Fabrizio Guidi.

Récit 
Fabrizio Guidi remporte au sprint sa seconde victoire d'étape. José María Jiménez conserve le maillot amarillo tandis que Laurent Jalabert reprend 1 nouvelle seconde de bonfication.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 1998

Liens externes 
  Le Tour d'Espagne 1998 sur le site officiel du Tour d'Espagne
  L'étape sur autobus.cyclingnews.com
  

08
1998-08
1998, 08